Гейр Сёйланн (; ) — норвежский кёрлингист.

В составе мужской сборной Норвегии участник двух  (лучший результат — пятое место в ).

Играл на позициях  и .

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Норвегии